Party Girl (1958), een film uit 1958 van Nicholas Ray
 Party Girl (1995), een film uit 1995 van Daisy von Scherler Mayer
 Party Girl (2014), een Franse film uit 2014
 Party Girl (Eden), een single uit 1999
 Party Girl (McFly), een single van McFly
 Party Girl (Miranda Cosgrove), een single van Miranda Cosgrove
 Party Girl (televisieserie), een serie uit 1996
 Party Girl (U2), een nummer van U2